Надія Петрова і Меган Шонессі були чинними чемпіонками, але Петрова змушена була знятися з турніру через розтягнення правого грудного м'язу. Шонессі грала в парі з Анною-Леною Гренефельд, але вони знялись у чвертьфінальному матчі проти Елені Даніліду і Дженніфер Расселл.

Ліза Реймонд і Саманта Стосур виграли титул, у фіналі перемігши пару Хісела Дулко і Марія Кириленко з рахунком 6–2, 6–7(6–8), 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

Pilot Pen Tennis
Connecticut Open (теніс)